«Дьирмот» — венгерский футбольный клуб из одноименного селения, пригород города Дьор. Основан в 1993 году. Домашней ареной клуба является стадион «Альцуфер» общей вместительностью более 4 000 зрителей. В 2016 году стал победителем второй лиги Национального чемпионата сезона 2015/16.

История 
В сезоне 2014/15 Национального чемпионата во втором дивизионе «Дьирмот» занял третье место, на два очка отстав от клуба «Бекешчаба 1912», финишировавшего на втором месте. Таким образом клуб не смог выйти в высший дивизион Национального чемпионата Венгрии. В домашнем матче 28-го тура национального первенства «Дьирмот» потерпел поражение от клуба «Шопрон» со счётом 0:1, в 29-м туре сыграл вничью с клубом «Мезёкёвешд» 3:3, а в последнем туре также потерял очки с «Шиофоком», сыграв 2:2. Не выиграв ни одного матча в трёх последних турах, команда упустила возможность подняться в высшую лигу и в итоге заняла третье место в сезоне 2014/15 во второй лиге чемпионата.

11 июля 2015 года в итальянском городе Пинцоло в рамках товарищеского матча «Дьирмот» впервые в своей истории сыграл с клубом Серии А «Рома», где уступил со счетом 1:2.

14 мая 2016 года в Шопроне, в рамках 27-го тура чемпионата, в гостевом матче на стадионе «Капосташ» с одноименной командой «Шопрон» «Дьирмот» одержал волевую победу со счётом 3:1 и обеспечил себе выход в высший дивизион чемпионата Венгрии. По итогам сезона клуб стал чемпионом Национального чемпионата II и впервые в своей истории вышел в высшую лигу.

Дебютный сезон в высшей лиге оказался неудачным: заняв последнее 12-е место по итогам первенства, команда покинула турнир.

Достижения 
 Национальный чемпионат II
  Чемпион (2): 2008/09, 2015/16
  Второе место (3): 2009/10, 2010/11, 2020/21

 Национальный чемпионат III
  Второе место (2): 2002/03, 2003/04

 Кубок Land
  Победитель (1): 2001

Статистика выступлений с 2005 года 

 Отказано в повышении в классе.

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Венгрии